Лорі Макніл і Кімберлі По були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Емі Фрейзер і Каті Шлукебір.

Фрейзер і Шлукебір виграли титул, перемігши у фіналі пару Кара Блек і Деббі Грем з рахунком 6–2, 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Main Draw 

Challenge Bell
Tournoi de Québec